Días felices puede designar a:

Obras 
Los días felices (Happy Days), una obra de teatro de Samuel Beckett de 1961; 
Días felices (Happy Days), serie de televisión estadounidense emitida originalmente entre 1974 y 1984;
Los días felices (These Are the Days), serie de dibujos animados de 1974 producida por Hanna-Barbera;
Días felices, una serie infantil de 1990 de Miguel Ángel Martín;
Días felices, un disco de Cristian Castro de 2005.

Otras 
Días Felices, banda argentina de rock fundada en 2000.